Arbela () steht für

antike Geographie:
 eine Stadt im östlichen Assyrien, das heutige Erbil, Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan (Irak)
 eine befestigte Siedlung in Galiläa, das heutige Irbid in Jordanien
 ein Dorf im Jezreel-Tal (Eusebius von Caesarea, Onomasticon 14.20)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arbela (Missouri), im Scotland County
 Arbela (Ohio), im Union County

Sonstiges:
 Chronik von Arbela, syrisches Geschichtswerk
 Ištar von Arbela, Gottheit
 Schlacht von Arbela